Adolf Senoner (1806-1895), bibliothécaire, médecin et naturaliste autrichien.
 Carlo Senoner (1943-), skieur alpin italien.
 Ivan Senoner (1978-), publiciste italien et ladin.
 Simona Senoner (1993-2011), sauteuse à ski italienne.